Out of band (dt. „Außerhalb des Bandes“) ist ein englischer Begriff, der in der Kommunikation Daten bezeichnet, die außerhalb der Hauptkommunikationsform übermittelt werden.
Der Terminus Band ist aus dem Bereich des Funkverkehrs übernommen, bei dem Frequenzbereiche auch als Band bezeichnet werden.

Beispiele

Authentifikation 
Hier werden oft Sicherheitsinformationen auf einem zweiten Kanal übermittelt, wie z. B. beim Telebanking über Internet, wo der Sicherheitscode parallel als SMS übermittelt wird.
Dies basiert auf der Annahme, dass ein Angreifer nicht alle Kommunikationskanäle von Sender und Empfänger einer vertraulichen Meldung gleichzeitig belauschen kann oder falls doch, es zumindest schwieriger wird, das Belauschte zu einem Angriff zusammenzufügen.

Informatik 
In einem Computer-Netzwerk bezeichnet man Daten, die nicht innerhalb des normalen Datenstromes verarbeitet werden sollen, weil sie z. B. besonders dringend (engl. „urgent“) sind, als out-of-band data.

Bei der seriellen Schnittstelle V.24 gibt es einen Hilfskanal für Out of band.

Auch das Lights Out Management wird mittels Out of band Technik umgesetzt. So können Rechner in einem Rechenzentrum auch dann noch ferngewartet werden, wenn die reguläre Kommunikation aufgrund einer Störung nicht möglich ist. Dabei handelt es sich um unabhängige Strom- und Netzwerkanschlüsse, die hier die Rolle der Out-of-band Kommunikation übernehmen.

Siehe auch 
 Intelligent Platform Management Interface
 Integrated Remote Management Controller

Einzelnachweise 

Informationstechnik